

Села 
 Водяне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Гречаноподівська сільська громада (в минулому — Широківський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)
 Водяне — Дніпропетровська область, Криворізький район, Новопільська сільська громада (в минулому — Криворізький район (1923—2020))